El National Invitation Tournament 1955 fue la decimoctava edición del National Invitation Tournament. La disputaron doce equipos, celebrándose la competición en el Madison Square Garden de Nueva York. El ganador fue la Universidad Duquesne, que lograba su primer título en esta competición.

Equipos

Fase final 
Cuadro final de resultados.

Referencias

Véase también 
Torneo de la División I de Baloncesto Masculino de la NCAA de 1955

Enlaces externos 
Resultados del NIT (años 1950)

Baloncesto en 1955
National Invitation Tournament